Akutan peut désigner :
 Île Akutan, une île d'Alaska ;
 Akutan, la principale ville de l'île Akutan.

Voir aussi 
 Zero d'Akutan, un avion japonais s'étant écrasé sur l'île Akutan et ayant servi aux renseignements américains lors de la Seconde Guerre mondiale